Февральский тупик:

 В Пятигорске Ставропольского края:
 1-й Февральский тупик
 2-й Февральский тупик

См. также 

 Февральская улица
 Февральский переулок
 Февральский проезд